Jméno a příjmení Peter Flache se může vztahovat k následujícím osobnostem:

 Peter Flache (herec) (* 1969), německý kabaretiér a herec
 Peter Flache (hokejista) (* 1982), německo-kanadský hokejista